Live at the House of Blues è il titolo di varie registrazioni dal vivo:

Live at the House of Blues (Goldfinger) – album dei Goldfinger
Live at the House of Blues (Guttermouth) – album dei Guttermouth
Live at the House of Blues (Jethro Tull) – album dei Jethro Tull
Live at the House of Blues (Tupac Shakur) – album di Tupac Shakur
Live at the House of Blues (Thrice) – album dei Thrice
Live at the House of Blues (The Vandals) – album dei The Vandals
Live at the House of Blues (Adolescents) – album degli Adolescents